Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–3, 7–5, взявши реванш за поразку у півфіналі турніру попереднього року.

Це був останній Відкритий чемпіонат США для п'ятиразової його переможниці Штеффі Граф, яка поступилась Патті Шнідер у четвертому колі, а також перший для майбутньої шестиразової його переможниці Серени Вільямс.

Сіяні гравчині

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1998 on ITFtennis.com , the source for this draw

Відкритий чемпіонат США з тенісу
1998 у тенісі